Korea Open 2022, właśc. Eugene Korea Open Tennis Championships 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu Korea Open rozgrywany w dniach 26 września–2 października 2022 roku w Seulu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 237 570 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022 w tenisie ziemnym
2022
2022 w Korei Południowej